Underground Desktop este o distribuție de Linux .

Legături externe
 Underground Desktop la DistroWatch

Distribuții Linux